«Транссибирский экспресс» () — фильм-триллер 2008 года режиссёра Брэда Андерсона. Совместный проект Великобритании, Германии, Испании и Литвы.

Сюжет 

Американская пара Рой и Джесси поедут на поезде из Пекина в Москву по пути домой из христианской миссии в Китае. Поезд едет по Транссибирской магистрали. Такой маршрут они выбрали ради получения новых впечатлений. Во время поездки они познакомятся с другой семейной парой, которая занимается менее богоугодными делами.

Съёмки 

Режиссёром было принято решение провести съёмки в Литве, а не в России, где происходит все действие картины, ради экономии бюджета. Железнодорожный вокзал Вильнюса стал Иркутском, а Клайпедский порт показали как Владивосток. Железнодорожный путь в лесу на окраинах Вильнюса стал сибирской тайгой. Кроме того, на съёмках использовались заброшенные ангары старой советской авиабазы ВВС в Шяуляе. Вблизи Вильнюса местные плотники сколотили из досок церковь.

В ролях 
 Вуди Харрельсон — Рой
 Эмили Мортимер — Джесси
 Бен Кингсли — Илья Гринько
 Кейт Мара — Эбби
 Эдуардо Норьега — Карлос Хименес
 Томас Кречманн — Колзак
 Мак Макдональд — министр
 Миндаугас Папинигис — молодой детектив
 Миндаугас Капас — военный
 Валентинас Круликовскис — молодой официант
 Валера Канищев — русский охотник (в титрах не указан)
 Александр Петуховс — русский полицейский

Отзывы кинокритиков 
Тодд Маккарти отмечал, что фильм является современной, привлекательной мелодрамой. Фильму также посвящены обзоры:
 Jacobson, Harlan (19 янв 2008). «Sundance screening spotlight: 'Transsiberian'». USA Today. Проверено 23 янв 2008.
 Honeycutt, Kirk (21 янв 2008). '«Transsiberian» a thrill ride'. Reuters. Проверено 23 янв 2008.

В 2020 году журнал Maxim поставил фильм на 3-е место в списке «12 самых бредовых фильмов про Россию»: «Видали, конечно, мы клюкву и более дикую. Беда только в том, что, в отличие от комедий и экранизаций видеоигр, „Транссибирский экспресс“ — фильм, который подаёт себя с серьёзной многозначительностью на лице».

Примечания

Ссылки 
 Transsiberian — Der Film Германский сайт фильма
 https://www.rottentomatoes.com/m/transsiberian
 https://www.imdb.com/title/tt0800241/?ref_=nv_sr_srsg_0
 https://www.movieguide.org/reviews/movies/transsiberian.html
 https://cineuropa.org/en/film/70703/
 https://www.metacritic.com/movie/transsiberian

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Испании
Детективные фильмы Литвы
Детективные фильмы Великобритании
Детективные фильмы Испании
Детективные фильмы Германии
Фильмы о Транссибирской магистрали
Фильмы Испании 2008 года